Die belgische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
Belgien musste sich in der Qualifikation mit Kroatien und Schottland auseinandersetzen. Zudem waren auch noch die Außenseiter aus Lettland und San Marino in der Qualifikationsgruppe. Durch einen Sieg gegen die Schotten am vorletzten Spieltag hätte ein Unentschieden im abschließenden Spiel gegen Kroatien genügt. Allerdings verlor man durch ein Tor von Alen Bokšić mit 0:1 und musste in die Play-off-Runde, wo man sich gegen die Tschechische Republik durch zwei 1:0-Siege behaupten und für die WM-Endrunde qualifizieren konnte.

Entscheidungsspiel:

Belgisches Aufgebot

Vorrunde 
Im ersten Spiel der Vorrunde traf Belgien auf Gastgeber Japan. Das Spiel endete 2:2, nachdem Belgien zunächst klare Vorteile hatte und auch die Führung erzielte. Durch belgische Abwehrfehler begünstigt gewann Japan ab Mitte der zweiten Halbzeit die Oberhand.

Im zweiten Spiel wurde nach enttäuschender Leistung gegen Tunesien nur ein Unentschieden erreicht. Im letzten Gruppenspiel gab es endlich eine Steigerung und Russland wurde knapp mit 3:2 geschlagen. Belgien wurde allerdings in dieser schwachen Gruppe hinter Japan nur Zweiter. Das bedeutete, dass man im Achtelfinale auf Brasilien traf.

Finalrunde 
Nachdem Belgien in der Vorrunde enttäuscht hatte, gab es im Achtelfinale endlich die ersehnte Leistungssteigerung. Streckenweise war man den Brasilianern überlegen, und eine Überraschung lag in der Luft. Nachdem der Schiedsrichter einem korrekten Tor von Marc Wilmots wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung verweigert hatte, erzielten die Brasilianer zwei Treffer und erreichten mit etwas Glück die nächste Runde.

2002
Belgien